Bouvron (Loire-Atlantique)
 Bouvron (Meurthe-et-Moselle)